Cotidiano - o dia a dia
Cotidiano (filme)
Cotidiano (telejornal)
Cotidiano (canção) - incluída no álbum Construção (1971)
Cotidiano nº 2 - uma canção de Toquinho e Vinícius

Desambiguação